Suchdol est un toponyme qui peut désigner :

Suchdol, un quartier de Prague
 Suchdol, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Suchdol, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc ;
 Suchdol nad Lužnicí, une commune du district de Jindřichův Hradec, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Suchdol nad Odrou, une commune du district de Nový Jičín, dans la région de Moravie-Silésie.

Homonymie de localités en  Tchéquie